Večeřa ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Večeřa (1925–1977), tschechoslowakischer Politiker und Diplomat
 Karel Večeřa (* 1955), tschechischer Fußballspieler und Fußballtrainer